Calamoceratidae är en familj av nattsländor. Calamoceratidae ingår i överfamiljen Leptoceroidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Calamoceratidae 125 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Calamoceratidae